

Pessoas
Rich Milot

Localidades

Milot (Albânia)

Milot (Norte)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos